Яковлева, Екатнрина:
 Яковлева, Екатерина Егоровна (урожденная Валлериан, по первому мужу — Де-ла Мар) — российская переводчица.
 Яковлева, Екатерина Юрьевна (более известна как Катрин) — российская певица и писательница.